Вільфаржо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 5 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1013,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільфаржо на сайті французького Національного інституту географії
 Вільфаржо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільфаржо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфаржо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільфаржо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна